Här stannar jag kvar, frase in lingua svedese che significa "io rimango qui", si può riferire a:
 Här stannar jag kvar, un album di Sandra Dahlberg del 2004
 Här stannar jag kvar, un singolo di Sandra Dahlberg del 2004